«Земное эхо солнечных бурь» — монография Александра Леонидовича Чижевского, советского биофизика, основоположника гелиобиологии.

История написания книги 
В 1913 году семья А. Л. Чижевского переехала в Калугу, где он познакомился c К. Э. Циолковским. Идеи Циолковского оказали большое влияние на молодого Чижевского. Чижевский начинает изучение солнечно-земных связей, первые результаты его научной деятельности нашли отражение в докладе для калужского общества по изучению природы «Периодическое влияние Солнца на биосферу Земли» в 1915 году.

В 1918 году Чижевский защищает в МГУ докторскую диссертацию на тему «О периодичности всемирно-исторического процесса». В своей дальнейшей научной деятельности Чижевский продолжает исследование влияния циклов солнечной активности на Землю, результатом чего были две книги «Физические факторы исторического процесса» (1924 год) и «Эпидемические катастрофы и периодическая деятельность Солнца» (1930 год), а также доклады и статьи, том числе за рубежом — в США, Германии, Франции.

Научная деятельность Чижевского принесла ему мировое признание. В 1938 году в Париже выходит его монография «Les Epidemies et les perturbations electro-magnetiques du milieu exterieur» написанная Чижевским на французском языке по официальному заказу парижского издательства «Гиппократ».

На русском языке эта книга была опубликована после смерти ученого в 1973 году под названием «Земное эхо солнечных бурь» (второе издание — 1976 год). Текст русского издания был подготовлен к печати самим А. Л. Чижевским незадолго до смерти (1964). Девять лет подвижнических усилий потребовалось Нине Вадимовне Чижевской, вдове и соратнице ученого, для того, чтобы публикация состоялась.

Научные идеи книги 

В своей книге Чижевский проанализировал большой исторический материал и обнаружил корреляцию максимумов
солнечной активности и массовых катаклизмов на Земле. Отсюда сделан вывод о влиянии 11-летнего цикла солнечной активности (периодического увеличения и уменьшения количества пятен на Солнце) на климатические и социальные процессы на Земле.

Чижевский установил, что в период повышенной солнечной активности (большого количества пятен на Солнце) на Земле происходят войны, революции, стихийные бедствия, катастрофы, эпидемии, увеличивается интенсивность роста бактерий («эффект Чижевского — Вельховера», 1935).

«Астронома, читающего эпидемиологию холеры, — пишет Чижевский, — невольно изумляет тот факт, что хорошо знакомые ему годы солнечных бурь и ураганов вызывают столь великие бедственные явления и, наоборот, годы солнечного успокоения и мира совпадают с годами освобождения человека от безграничного ужаса перед этим неодолимым невидимым врагом».

Цитата из книги

Издания 
  (в пер.)
  (в пер.)

Стихотворение «Галилей» 
В 1921 году А. Л. Чижевским было написано стихотворение «Галилей»:

Солнечно-земные связи
Книги по естественным и точным наукам